Saint-André-des-Eaux (Loira Atlàntic)
 Saint-André-des-Eaux (Costes del Nord)